Euríalo, na mitologia grega, pode significar vários personagens.

 Euríalo (filho de Mecisteu), um dos epígonos, um argonauta e lutou na Guerra de Troia.
 vários outros

Desambiguação